De Bond (weekblad), weekblad van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen
De Bond (Brugge), voormalige katoen- en wolweverij in Brugge, nu gebruikt als creatie- en expositieruimte